Jasenje est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Jasenje, un village situé dans la municipalité de Kozarska Dubica et dans la République serbe de Bosnie ;
Jasenje, un village situé dans la municipalité de Teočak, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Jasenje, un village situé dans la municipalité d'Ugljevik et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
Jasenje, un village situé dans la municipalité d'Aleksinac, district de Nišava.